Michael Ryan
 Michael Ryan (1941–2017) ausztrál atléta, gátfutó, olimpikon
 Michael Ryan (1941) olimpiai bronzérmes új-zélandi hosszútávfutó
 Michael Ryan (1943) ír vívó, olimpikon
 Michael Ryan (1947) ír evezős, olimpikon
 Michael Ryan (1976) ír lovas, olimpikon
 Michael Ryan (1980) amerikai jégkorongozó
 Michael Ryan (?) amerikai képregényrajzoló
 Michael Ryan paleontológus; talán kanadai
Mike Ryan
 Mike Ryan (1935–2012) ír-amerikai labdarúgóedző
hasonló nevűek
 Michael M. Ryan (1929–2017) amerikai színész
 Mike S. Ryan (?) amerikai filmproducer